Garesché ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Francis Garesché (1876–1960), Jesuit und Autor 
 Julius Peter Garesché (1821–1862), amerikanischer Soldat